Raison d'être () — французское словосочетание, означающее смысл, смысл существования, разумное основание существования.

Raison d'être может означать:

 Raison d’être (группа) — шведский музыкальный проект в стиле дарк-эмбиент
 Raison D'être (альбом) — альбом австралийского джаз-фьюжн музыканта Фрэнка Гамбале